Patrimonio Real puede referirse a:

 Patrimonio de la Corona: la entidad que gestionó las propiedades de la Corona española durante el siglo XIX y hasta 1931.
 Patrimonio Nacional: el organismo que actualmente gestiona las propiedades antaño pertenecientes a la Corona.
 Reales Sitios: el nombre con que se designaban en la Edad Moderna y Contemporánea las residencias reales en España.